Fosfato de cálcio é um grupo de minerais que contém íons de cálcio (Ca2+) juntamente com ortofosfatos (PO43-), metafosfatos ou pirofosfatos (P2O74-) e ocasionalmente hidrogênio ou íons de hidróxido. Sua fórmula molecular é Ca3(PO4)2.

Usos 
É utilizado na produção de ácido fosfórico e fertilizantes, como no processo de Odda. O uso em excesso de certas formas de fosfato de cálcio pode levar a problemas de abastecimento de água como a explosão de algas e a eutroficação.

O fosfato de cálcio também é um agente fermentador com o número E341. É também usado em produtos derivados do leite e também como suplemento nutricional.

Outro uso prático do composto é na transfecção de genes. Os íons de cálcio podem fazer com que uma célula apropriada aceite que genes exógenos entrem na célula por difusão. Um posterior choque térmico induz a célula a reparar-se. Isto é um método rápido de transfecção, embora um método relativamente ineficiente. O cloreto de cálcio é também utilizado para este propósito.

Referências                                                                                                                                                                                                                                                                           

Compostos de cálcio
Calcio, Fosfato De
Excipientes
Aditivos de número E

da:Calciumfosfat
hu:Trikalcium-foszfát
nl:Calciumfosfaat
pl:Fosforan wapnia